Mystic — третий студийный альбом московской группы Armaga. Записан в конце 2011 — начале 2012 года, выпущен 21 апреля 2012 года на лейбле Irond Records.

Об альбоме 
Mystic первая студийная работа Armaga, в которой приняли участие новые музыканты Сергей Морозов и Дмитрий Ковалёв. Презентация диска прошла в Москве 21 апреля 2012 года. В этом альбоме стиль немного изменился в сторону симфонического звучания. Этому поспособствовали принявшие в записи участие музыканты КГО «Виртуозы Москвы». Мастеринг альбома делал легендарный английский продюсер — звукорежиссёр Russ Russell, известный по работе с такими группами как Napalm Death и Dimmu Borgir. В ноябре группа снимает клип на песню «Avenger», который выходит 22 декабря и становится первый официальным видео группы.

Песни 
Тематически песни третьего альбома продолжили концепцию, начатую ещё в первых двух альбомах, правда теперь в лирике стало больше мистики, темной магии и колдовства.

Список композиций 
Автор музыки и лирики альбома — гитарист Андрей Васюнин. Список композиций:
 «In a Shade»
 «Avenger»
 «The Past»
 «Mystic»
 «The Lost Casket»
 «Masterstroke»
 «Trace Of Time»
 «Resolute»
 «Howl of Despair»
 «Sinister Path»
 «Grimoire»
 «Evil Spell»
 «Rumble of Horror»

Номер в каталоге: CD 12-1809.

Над альбомом работали 
 Сергей Морозов — вокал
 Андрей Васюнин — гитары, клавиши
 Евгений Щетинов — бас
 Дмитрий Ковалёв — барабаны

Так же в записи альбома принимали участие
 Стрельников Алексей — скрипка
 Непомнящий Александр — виолончель
 Стёпин Павел — контрабас
 Лукашев Илья — демонический шёпот

Производство
 Музыка и слова: Андрей Васюнин
 Звукорежиссёр: Илья Лукашев
 Ассистент звукорежиссёра: Никита Каменский
 Мастеринг: Russ Russell, «Parlour studios», Кеттеринг, Великобритания
 Обложка и оформление: Pablo The Elephant, ART-S-KILL T E A M

Примечания 

Альбомы дарк-метала